Kalka kan syfta på:

 Kalkafloden – en liten flod i sydöstra Ukraina
 Khalkha – den mongoliska dialekten 
 Kalka, Indien – en stad i distriktet Panchkula i delstaten Haryana i Indien